Division One (1938/1939) – był to 49. sezon szkockiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 13 sierpnia 1938, a zakończył się 29 kwietnia 1939. Brało w niej udział 20 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytułu mistrzowskiego nie obronił Celtic. Nowym mistrzem Szkocji zostało Rangers, dla którego był to 24. tytuł mistrzowski w historii klubu. Tytuł króla strzelców zdobył Alex Venters, który strzelił 35 bramek. Był to ostatni sezon przed wybuchem II wojny światowej.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 20 drużyn, walczących o tytuł mistrza Szkocji w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 38 spotkań).

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki spotkań

Linki zewnętrzne 
 Tabela końcowa 

1938 w piłce nożnej
1939 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji